Бедные родственники:
 «Бедные родственники» — сборник рассказов Людмилы Улицкой (1993).
 «Бедные родственники» — российско-французская кинокомедия Павла Лунгина (2005).
 «Бедные родственники» — 16-серийный фильм Романа Просвирнина (2012)